Semesterprogramm steht für

 das Programm der Lehr- und sonstigen Veranstaltungen während eines Semesters an einer Hochschule, Berufsakademie oder Volkshochschule. Siehe: Vorlesungsverzeichnis.
 das Programm der von einer Studierendengemeinde (Evangelische Studierendengemeinde (ESG), Katholische Hochschulgemeinde (KHG) u.w.) durchgeführten Veranstaltungen. 
 das Programm der von einer Studentenverbindung während eines Semesters durchgeführten Veranstaltungen.